Steinheil kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolph Steinheil
 Edouard Steinheil

Robotskapade auktorsförkortningar